Trifluoroetan se može odnositi na:
 1,1,1-Trifluoroetan (R-143a)
 1,1,2-Trifluoroetan (R-143b)

Флуороалкани